Эден (, , ) может означать:

Топонимы 
Франция
 Эден — коммуна в регионе Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале, округ Монтрёй-сюр-Мер, кантон Эден.
 Эден — кантон в регионе Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале.

Прочие страны
 Эден — район в графстве Камбрия (Великобритания).
 Эден — район в ЮАР.
  — городок в Австралии.

Люди 
 Эден, Вибке (род. 1968) — немецкая писательница и журналист.
 Эден, Нильс (1871—1945) — шведский историк и либеральный политик, премьер-министр Швеции.
 Эден, Эшли (1831—1887) — британский дипломат, колониальный чиновник в Британской Индии.
 Эден, Яп (1873—1925) — нидерландский конькобежец, трёхкратный чемпион мира.
Персонажи, псевдонимы
 Эден (также Иден) — женщина-джинн, персонаж франшизы Диснея «Аладдин».
  (род. 1989; настоящее имя Джессика Эден Малакоути) — американская певица и танцовщица иранского происхождения.

Искусство 
Группы
  — австралийская группа, существовавшая с 1987 по 1996 год.
  — израильская группа с 1998 по 2001 год.
  — южноафриканская группа, существующая с 1997 года.

Альбомы
  — альбом (1993) группы Luna Sea.
  — альбом (1998) Сары Брайтман.
 Eden — альбом (2018) Cupcakke.

Песни
  — песня (1998) группы Hooverphonic.
 Eden — песня (2015) Наны Мидзуки.

Прочее
  — американский фильм 2012 года.
  — японский визуальный роман 2009 года.
  — японская манга (1998—2008).

Прочее (Eden) 
  — британский телеканал.
  — японский веб-журнал.

См. также 
 Иден
 Эдем